Az 1929–1930-as Swiss Serie A volt a 33. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Young Boys volt. A szezont a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében hatodjára.

Keleti csoport

Központi csoport

Nyugati csoport

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság